Playa Azul steht für:

Orte:
 Playa Azul (Uruguay), Ort in Uruguay
 Playa Azul (Michoacán), Ort in Michoacán, Mexiko
 Playa Azul (Oaxaca), Ort in Oaxaca, Mexiko

Filme:
 Playa Azul, Originaltitel von Black Sands – Am Anfang war die Liebe, spanisch-schweizerischer Film von Jaime Jesús Balcázar (1982) 
 Playa Azul (Film), mexikanischer Film von Alfredo Joskowicz (1992)